Das 11. Strade Bianche 2017 war ein italienisches Straßenradrennen in der Toskana. Das Eintagesrennen fand am Samstag, den 4. März 2017, statt, mit Start und Ziel in Siena nach 175 Kilometern. Das Radrennen gehörte der UCI WorldTour 2017 an und war dort das fünfte von insgesamt 37 Rennen dieser Serie. Sieger des Rennens wurde Michał Kwiatkowski, der sich 14 Kilometer vor dem Ziel aus einer siebenköpfigen Spitzengruppe absetzen konnte.

Das Frauenrennen wurde zum dritten Mal ausgetragen. Es war Teil der UCI Women’s WorldTour 2017. Siegerin des Rennens über 127 Kilometer wurde Elisa Longo Borghini, die sich am Schlussanstieg in der Altstadt von Siena aus einer Dreiergruppe mit Katarzyna Niewiadoma und Titelverteidigerin Lizzie Deignan absetzte.

Statistik Männerrennen

Teilnehmende Mannschaften

Rennergebnis

Statistik Frauenrennen

Teilnehmende Mannschaften

Rennergebnis

Einzelnachweise

Weblinks 
 Offizielle Website
 
 

Radrennen 2017